

Населені пункти та їхні частини

 Бонковець — село в гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Бонковець — село в гміні Ґарбатка-Летнісько Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Бонковець — частина міста Сендзішув у Єнджейовському повіті Свентокшиського воєводства
 Бонковець — частина села Ценява в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Бонковець — колонія в гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки